Алекса́ндр Толсто́й:
 Толстой, Александр Васильевич (1738—1815) — симбирский губернатор, тайный советник.
 Толстой, Александр Григорьевич (ум. до 1802) — первый губернатор Тобольской губернии, действительный статский советник.
 
 
 Толстой, Александр Феофилович (1839—1910) — русский чиновник и придворный деятель.